Мезе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на північ від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 28 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 99 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 252,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мезель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мезель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза